Сен-Фаль (фр. Saint-Phal) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об. 
Нікі де Сен Фаль (фр. Niki de Saint Phalle, 29 жовтня 1930, Нейї-сюр-Сен—21 травня 2002, Сан-Дієго) — французько-американська скульпторка.